A Liga iemenita é a primeira divisão da Associação de Futebol do Iêmen. Atualmente o campeonato não é disputado, devido à Guerra Civil no Iêmen.

História 
Ela foi criada em 1990 após a unificação do norte e Iêmen do Sul. Ele foi criado em um sistema liga em quatro níveis:. Premier, Primeira, Segunda e Terceira Divisões

16 norte e 16 clubes do sul entrou no campeonato de alto nível na temporada 1990-1991. Anteriormente, dois campeonatos distintos foram utilizados para o Iêmen do Norte e Iêmen do Sul.

Formato 
Atualmente, 14 clubes jogar ao mais alto nível, com quatro clubes sendo rebaixados para a segunda divisão. A temporada geralmente acontece a partir de Novembro até ao final de Junho.

Campeões antes da unificação

Campeonatos da Liga Yemení

Títulos por clube

Maiores Goleadores da história

Ligações Externas 
 Campeões na RSSSF